

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Koźliny – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo
 Koźliny – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Suchy Dąb

 Kolonia Koźliny – kolonia, do 2022 r. Koźliny, część wsi Broszki w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew